El término «El peregrino» puede referirse, en esta enciclopedia:

Cine 
 a El peregrino (The Pilgrim) (1923), película de Charles Chaplin;
 a El peregrino (Não Pare na Pista) (2014), película de Daniel Augusto;

Novelas 
 a El peregrino (1678), novela de John Bunyan;
 a El peregrino (1987), novela de Paulo Coelho;
 a El peregrino (1993), novela de Jesús Torbado;
 a El peregrino (1997), novela de Simon Hawke.